«КазАвтоЖол» — национальный оператор по управлению автомобильными дорогами Республики Казахстан. Полное название — АО Национальная компания «ҚазАвтоЖол». .

Предметом деятельности Общества является осуществление дорожной деятельности:
 организация проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;
 текущий, средний и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;
 содержание и использование автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;
 управление платными автомобильными дорогами общего пользования международного и республиканского значения или их участками.

История 
Акционерное общество «ҚазАвтоЖол» со стопроцентным участием государства в уставном капитале создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 79 от 1 февраля 2013 года путем реорганизации дочернего государственного предприятия «Казахавтодор-Кокшетау» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Органы общества 
Органами Общества являются:

 1. Высший орган — Единственный акционер;
 2. орган управления — Совет директоров Общества;
 3. коллегиальный исполнительный орган — Правление Общества;
 4. орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества — Служба внутреннего аудита.

Руководители 
 С 2013—2014 гг. председателем правления АО НК «КазАвтоЖол» назначен Султанов Ерик Хамзинович.
 С 2014—2015 гг. председателем правления АО НК «КазАвтоЖол» назначен Камалиев Берик Сайлауович.
 С 2015—2019 гг. председателем правления АО НК «КазАвтоЖол» назначен Кизатов Ермек Ануарбекович.
 С 2019—2021 гг. исполняющим обязанности председателя и председателем правления АО НК «КазАвтоЖол» назначен Алипов Улан Токтарбаевич.
 апреля 2021 года — 1 февраля 2022 года председателем правления АО НК «КазАвтоЖол» назначен Аскар Муратулы.

Областные филиалы 
 Актюбинский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Кобыландин Жанабай Нагимович.
 Мангистауский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Омаров Ербол Бахтиярович.
 Акмолинский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Шаймин Канат Акижанович.
 Восточно-казахстанский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Өмірбаев Нурланбек Балыкбайұлы.
 Западно-казахстанский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Куаншалиев Марат Габделкаирович.
 Кызылординский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Жунисов Ерулан Бактыбаевич.
 Северо-казахстанский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Айтбаев Болатбек Кабланбекович.
 Алматинский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Дадамурзаев Батыр Турсунбаевич.
 Атырауский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Ергалиев Даурен Жаксыгалиевич.
 Жамбыльский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Токтаров Даурен Сержанович.
 Карагандинский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Шаймин Канат Акижанович.
 Южно-казахстанский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Дуйсембеков Мухтар Манасович.
 Павлодарский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Каребаев Кайрат Калелханович.
 Костанайский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» — директор Горват Андрей Михайлович.

См. также 
 Казахавтодор
 Автомобильные дороги Казахстана
 Западная Европа — Западный Китай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Транспортные компании Казахстана